Der Kanton Domèvre-en-Haye war bis 2015 ein französischer Kanton im Arrondissement Toul, im Département Meurthe-et-Moselle und in der Region Lothringen; sein Hauptort war Domèvre-en-Haye. Letzter Vertreter im Generalrat des Départements war von 1994 bis 2015 Jean Loctin. 

Der Kanton Domèvre-en-Haye war 26.883 Hektar (268,83 km²) groß und hatte (1999) 13.233 Einwohner, was einer Bevölkerungsdichte von 49 Einwohnern pro km² entsprach. Er lag im Mittel auf 243 Meter über dem Meeresspiegel, zwischen 187 m in Liverdun und 354 m in Mamey.

Lage 
Der Kanton lag im Zentrum des Départements Meurthe-et-Moselle an dessen Westgrenze.

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 27 Gemeinden:

Bevölkerungsentwicklung 

Domevreenhaye
Aufgelöst 2015